Jarkko Määttä (ur. 28 grudnia 1994 w Iisalmi) − fiński skoczek narciarski, zawodnik klubu Kainuun Hiihtoseura.

W zawodach rangi FIS zadebiutował 26 stycznia 2008, podczas zawodów FIS Cup w Kuopio. 28 stycznia 2010 zajął indywidualnie 25. miejsce na mistrzostwach świata juniorów w Hinterzarten. Dwa dni później był 4. w drużynie. 5 marca 2010 otrzymał szansę debiutu w Pucharze Świata, jednak nie przebrnął przez kwalifikacje do konkursu w Lahti. 28 listopada 2010 zadebiutował w konkursie Pucharu Świata, zajmując 47. miejsce w Ruce. 28 stycznia 2011 zajął 32. miejsce na mistrzostwach świata juniorów w Otepää, podczas konkursu indywidualnego. Drużynowo Finowie zakończyli rywalizację na 7. pozycji. 15 lutego 2011 wywalczył złoty medal podczas olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy w Libercu.

Jest młodszym bratem Anttiego, również skoczka narciarskiego.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Määttä na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Määttä na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Määttä na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2010  Hinterzarten – 25. miejsce
 2011  Otepää – 32. miejsce
 2012  Erzurum – 19. miejsce
 2013  Liberec – 27. miejsce
 2014  Val di Fiemme/Predazzo – 7. miejsce
 Drużynowo
 2010  Hinterzarten – 4. miejsce
 2011  Otepää – 7. miejsce
 2012  Erzurum – 7. miejsce
 2013  Liberec – 8. miejsce
 2014  Val di Fiemme/Predazzo – 4. miejsce

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Määttä na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Titisee-Neustadt Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP

Lotos Poland Tour 
 2011 – 36.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińscy olimpijczycy
Fińscy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Iisalmi
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Urodzeni w 1994